Wiegele ist der Name von

 Edwin Wiegele (* 1954), österreichischer Maler, Grafiker, Kunsterzieher, Galerist und Musiker

 Hannah Wiegele (* 2001), österreichische Skispringerin
 Lisa Wiegele (* 1995), österreichische Skispringerin
 Martin Wiegele (* 1978), österreichischer Profigolfer
 Simone Wiegele (* 1986), deutsche Mannschaftsweltmeisterin im Voltigieren
 Hermine Wiegele (* 1928), Besitzerin der Kunstgalerie "Der Nötscher Kreis"